Nykøbing FC (tussen 2006 en 2013 bekend onder de naam Lolland-Falster Alliancen of kortweg LFA) is een Deense voetbalclub uit de stad Nykøbing Falster. De club werd in 2013 opgericht na een fusie tussen Boldklubben 1901 en B 1921. De samenwerking tussen deze beide clubs dateert reeds uit 1994 toen de clubs al gezamenlijk in de competitie uitkwam onder de naam  Nykøbing Falster Alliancen (NFA). 

In 2009 degradeerde de club naar de derde klasse en kon na zeven jaar terugkeren.

Eindklasseringen

|}

Bekende (ex-)spelers
  Esben Hansen

Externe links
 Officiële website

Deense voetbalclub
Sport in Guldborgsund